Sandıklı (district), een district van de Turkse provincie Afyonkarahisar
Sandıklı (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing